Blambangan (Bawang)
 Blambangan (Muncar)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing